Il singolare del torneo di tennis Baltimore Open 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Sandy Mayer 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (Campioni)
 Dick Stockton (semifinali)

 Clark Graebner (semifinali)
 Sandy Mayer (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Baltimore Open 1973